Финалът на Евро 2016 е футболен мач, който се играе на 10 юли 2016 г. на Стад дьо Франс в Сен Дени (предградие на Париж), за да определи победителя в турнира. , която се класира за втори път на финал, се изправя срещу , домакин на турнира и двукратен победител. Португалия печели първия си голям трофей с 1:0 след продължения.

Победителят Португалия се класира като европейски представител за Купата на конфедерациите на ФИФА в Русия през 2017.

Пътят до финала

Мачът

Детайли

Статистика

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Евро 2016

Европейско първенство по футбол 2016
2016